Прохладная:
 Прохладная — река в Калининградской области.
 Прохладная (гора) (бывшая немецкая Швальбенберг — Ласточкина) река в Калининградской области.
 станица Прохладная — сейчас город Прохладный.
 Прохладная — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Прохладном Кабардино-Балкарской республики.